Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Francesco Cancellotti 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 José Higueras (campione)
 Víctor Pecci (semifinali)

 Pablo Arraya (secondo turno)
 Francesco Cancellotti (finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1984